«Баджирао и Мастани» — индийская эпическая историческая мелодрама 2015 года режиссёра Санджая Лила Бхансали, который также написал музыку к фильму. Производством занималась компания Bhansali Productions, а дистрибуцией — Eros International. В фильме, основанном на новелле «Raau» писателя-романиста , снимались Ранвир Сингх, Дипика Падуконе и Приянка Чопра.

Фильм является одним из самых дорогих и самых кассовых в Индии (в пересчёте на доллары США — примерно 54 миллиона), получил множество наград.

Сюжет 
Начало XVIII века. Король маратхов Чхаттрапати Шаху объявляет о выборе нового Пешвы. Несмотря на самовыдвижение Шрипада Рао, Амбаджи Пант решает назначить Баджирао. Чтобы сравнить их духовную мудрость и владение оружием, Шрипад бросает вызов Баджирао, требуя разрезать перо павлина с помощью стрелы. Баджирао преуспевает и получает титул Пешвы. Спустя десять лет, его жена Кашибаи навещает свою овдовевшую подругу Бхану, чей муж был обвинён в шпионаже и, следовательно, казнён по приказу Баджирао. Та с горечью предупреждает, что так же, как она тоскует по своему мужу, Кашибаи будет тосковать по Баджирао.

Во время путешествия по Сироньи, эмиссар из Бунделкханда, проникает в палатку Баджирао и требует его помощи в борьбе с захватчиками. Она представляется Мастани, дочерью индуистского короля раджпута Чхатрасала и его супруги Рухани Бай. Вдохновлённый её способностями как воительницы, Баджирао предлагает ей помощь своей армии и побеждает захватчиков. Чхатрасал обрадован и настаивает на том, чтобы Баджирао провёл с ними Холи. Мастани и Баджирао испытывают чувства друг к другу, и он дарит ей свой кинжал, который является символом брака между Бунделкхандом и Раджпутами. После этого он отправляется в город Пуну, где Кашибаи приветствует его и устраивает экскурсию по их недавно построенной Шанивар Ваде и показывает ему зал зеркал, который позволяет ей увидеть его из своей комнаты. Но вскоре Мастани решилась последовать за Баджирао, несмотря на различие их религий и запрет многоженства в индуизме, что вызвало негодование семьи Баджирао. Любви Баджирао и Мастани придется пройти через нелегкие испытания…

В ролях 

 Ранвир Сингх — Баджи-рао I
 Дипика Падуконе — Мастани
 Приянка Чопра — Кашибаи
 Милинд Соман — Амбаджи Пант
 Танви Азми — Радхабай, мать Баджи-рао
  — Чимаджи Папа
  — Баладжи Баджи Рао (он же Нана Сахиб)
 Махеш Манджрекар — Чхаттрапати Шаху
  — Шрипад Рао / Пант Пратинидхи
  — Чин Куилич Хан, низам Декана
 Ирфан Хан — рассказчик
 Сукхада Хандкекар — Анубай
 Беджамин Гилани — король Чхатрасала
 Ануджа Сокхале — Бхиубай
 Джатин Карьекар — Кришнаджи Бхатт

Производство

Кастинг 
Первоначально Бхансали хотел, чтобы центральную пару в этом фильме сыграли Салман Хан и Айшвария Рай, которые снялись в его фильме «Навеки твоя», но не смог свести их вместе после их расставания. В середине 2003 года он решил взять на главные роли того же Салмана и Карину Капур, а также Рани Мукерджи в роли Кашибаи. Однако идея была отклонена, поскольку оба были заняты на съёмках других фильмов. В результате фильм был отложен, и Бхансали занялся работой над фильмами «Последняя надежда», «Возлюбленная»,  и «Рам и Лила».

В следующие десять лет в СМИ продолжилась спекуляция по поводу производства и подбора актёрского состава. На разных этапах, по слухам, с проектом были связаны несколько актёров, включая Аджая Девгана, Шахрух Хана, Ритика Рошана, Ранвира Сингха, Дипику Падуконе и Катрину Каиф.

В июле 2014 года было подтверждено, что Бхансали возобновил проект, главные роли в котором будут играть актёры, которые снялись в его предыдущем фильме — Ранвир Сингх и Дипика Падуконе, а Приянка Чопра сыграет первую жену Баджи-рао I — Кашибаи (в предыдущем фильме, она выступила в качестве камео). Оба тщательно подготовились к исполнению своих ролей. Бхансали сообщил, что обратился к Дакше Шету, чтобы обучить пару каларипаятту, древнему индийскому боевому искусству. Шет также учил Падуконе танцевальному стилю катхак. Ради съёмок Ранвир Сингх выучил язык маратхи, обучился верховой езде, побрил голову и изолировался в номере в отеле на 20 дней. Ради роли Кашибаи Чопра провела 15-дневный курс коучинга, а также прошла языковое обучение диалекту маратхи, ходившему во время восхождения пешв.
В сентябре того же года было подтверждено, что Танви Азми сыграет мать Баджи-рао. По сообщениям, среди других актрис, рассматривавшихся на эту роль: Шабана Азми, Димпл Кападия и . Также, как и её экранный сын, Азми полностью обрила голову ради своей роли.

Съёмки 
Съёмки начались 9 октября 2014 года. Падуконе снялась для решающей сцены за два дня в конце декабря 2014 года, и возобновила съёмки в марте 2015 года, после завершения работы над её другими проектами. Большая часть фильма была снята в мумбайской киностудии . Были проведены обширные исследования и разработки для создания массивных декораций. Батальные сцены были разыграны в штатах Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Гуджарат и Махараштра.

Саундтрек

Критика 

Рейчел Салтз из The New York Times написала в своём отзыве на фильм, что «ведущая пара дерзких любовников ни разу не была особо убедительна в качестве нарушителей условностей, к тому же они не столь привлекательны, как комнаты, в которых они живут, или одежда, которую они носят».
Анил Синанан из Time Out, напротив, заявил, что центральное послание фильма о том, что «все религии проповедуют любовь, но любовь не имеет религии», заслуживает похвалы, тем более что она до сих пор уместна для Индии.

Награды

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-биографии Индии
Исторические фильмы Индии
Исторические фильмы о XVIII веке
Фильмы Санджая Лилы Бхансали
Фильмы Индии 2015 года
Фильмы-биографии о монархах